Ludvík III. Falcký ( Ludwig III. der Ältere nebo der Bärtige, 23. ledna 1378 – 30. prosince 1436, Heidelberg) byl v letech 1410 – 1436 falcký kurfiřt a říšský vikář. Pocházel z významného rodu Wittelsbachů.

Život 
Ludvík III. byl třetím synem krále Ruprechta Falckého a jeho manželky Elišky Norimberské. Během otcova tažení do Itálie v letech 1401 - 1402 Ludvík sloužil jako císařský vikář. V roce 1410 po otci zdědil Falcké kurfiřtství. Falc byla rozdělena mezi čtyři Ruprechtovy přeživší syny. Jako nejstarší žijící syn a nový kurfiřt Ludvík obdržel hlavní část, Jan zdědil Falc-Neumarkt, Štěpán Falc-Simmern a Oto Falc-Mosbach.

Ludvík III. byl vysoce vzdělaným a zbožným patronem univerzity v Heidelbergu. Působil jako říšský vikář císaře Zikmunda a byl jeho poslem během Kostnického koncilu. Jako říšský rychtář také později odsoudil Jana Husa a Jeronýma Pražského. V roce 1415 zatkl vzdoropapeže Jana XXIII.

Ludvík III. se v roce 1427 vrátil velmi nemocný z pouti do Svaté země, kterou zorganizoval po smrti svého syna Ruprechta. Od roku 1430 byl téměř slepý. V roce 1435 ho manželka se svými poradci zbavila moci a následujícího roku zemřel. Byl pohřben v heidelberském kostele sv. Ducha a jeho nástupcem se stal syn Ludvík IV.

Rodina a potomci 
Ludvík III. se dvakrát oženil. Poprvé si vzal 6. července 1402 Blanku Anglickou, dceru krále Jindřicha IV. a Marie de Bohun. Měli spolu syna Ruprechta. Při druhém těhotenství Blanka zemřela.

Podruhé se oženil 30. listopadu 1417 s Matyldou, dcerou achajského knížete Amadea, která mu porodila pět dětí.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wittelsbachové
Falčtí kurfiřti
Poutníci do Jeruzaléma
Narození v roce 1378
Narození 23. ledna
Úmrtí v roce 1436
Úmrtí 30. prosince
Úmrtí v Heidelbergu
Pohřbení v kostele sv. Ducha v Heidelbergu
Muži